Karl Mittermaier ist der Name folgender Personen:

* Karl Mittermaier (Mediziner) (auch Carl Mittermaier; 1823–1917), deutscher Mediziner und Gesundheitspolitiker 
 Karl Mittermaier (Autor) (* 1956), italienischer Autor, Journalist und Musiker

Siehe auch:
 Carl Joseph Anton Mittermaier (1787–1867), deutscher Jurist, Publizist und Politiker